Порри:

 Порри — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Порри Гаттер — литературная пародия писателей А. В. Жвалевского и И. Е. Мытько на серию романов «Гарри Поттер».
 Порри, Франческо (1756—1830) — итальянский оперный певец-кастрат.

См. также 
 Пори (значения)